Bedi steht für:

 Bedi (Stadt), Kleinstadt im Distrikt Jamnagar, Gujarat, Indien

Bedi bzw. Bédi ist der Familienname folgender Personen:

 Freda Bedi (Ordensname: Gelongma Karma Kechog Palmo; 1911–1977), eine der ersten westlichen buddhistischen Nonnen
 Kabir Bedi (* 1946), indischer Schauspieler
 Kiran Bedi (* 1949), indische Polizeibeamtin, Aktivistin und Vizegouverneurin von Puducherry
 Mbenza Bedi (* 1984), kongolesischer Fußballspieler
 Narendra Bedi (1937–1982), indischer Filmregisseur
 Rajinder Singh Bedi (1915–1984), indischer Filmregisseur
 Tibor Bédi (* 1974), ungarischer Leichtathlet